Башня Бисмарка () — одна из башен Бисмарка, расположенная в поселке Горино Неманского района, на холме высотой 68 м над уровнем моря. Другая известная башня Бисмарка расположена на окраине Черняховска — в пригороде Маёвка.

Инициатором строительства башни Бисмарка был граф Георг фон Ламсдорф. Строительство башни по проекту архитектора Шаффенхауэра () было начато в 1911 году, а 17 августа 1912 года башня была торжественно открыта. Стоимость строительства составила 17 000 марок. 

Обер Айзельнская башня Бисмарка высотой 23 м находилась на холме высотой 68 м и была построена из кирпича и облицована гранитными обтёсанными валунами. С неё можно было наблюдать за местностью между холмами от Вилькишкен (Вилькишкяй, Литва) до Обер Айзельн.

Около башни находилось два погребения. Немецкого солдата, убитого в 1-ую мировую войну на наблюдательном посту на башне. В него с другой стороны реки попал меткий русский стрелок и это была единственная потеря немецких войск на территории края Тильзит-Рагнит за всё время 1-ой мировой войны. И погибшего при несчастном случае на охоте в 1933 году ландрата (главы администрации) края Тильзит-Рагнит доктора Пеннера. Доктор Пеннер завещал ещё при жизни для своего погребения это прекрасное место у основания башни Бисмарка. Его супруга, смогла исполнить это пожелание с согласия органов власти. Кроме того, она приобрела маленький земельный участок вблизи башни Бисмарка, чтобы быть близко к могиле супруга и жила там в построенном доме вплоть до конца войны. Центральная улица Рагнита была названа в честь него Ландрат-Пеннер-Штрассе (ныне ул. Советская). Ландрат доктор Пеннер был очень любим народом, как социал- демократ и антифашист. В советские годы на его могиле постоянно лежали живые цветы от местных жителей. К сожалению в 1999 году могила доктора Пеннера была разорена вандалами, которые выламывали и вывозили гранитные валуны со стен башни.

В 50 метрах от башни Бисмарка находился вход в подземелье, по которому можно было попасть в бункер и по подземным ходам далее к реке или к центральной дороге.

Эта холмистая местность края Рагнит прекрасное и идиллическое место для загородных прогулок с ресторанами и садами. Туристы из Тильзита и Рагнита совершали прекрасные прогулки не только пешком, но и на пароходе, лодках байдарках, любуясь прекрасной панорамой. Очень много прибывало на автомобилях, велосипедах и конных повозках.

От реки к башне Бисмарка вела большая, окруженная туями широкая лестница из камня и брусчатая дорога, обсаженная великолепным парком с деревьями, собранными со всех континентов.

Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 Башня Бисмарка получила статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения. На март 2013 года башня находится в аварийном состоянии, внутренняя винтовая лестница практически полностью разрушена, облицовочные камни внешних стен большей частью утрачены.

Галерея

Ссылки 
 Der Bismarckturm in Ober-Eißeln bei Ragnit 
 Башня Бисмарка  - История башни
 Немецкие фотографии башни 1910-1940 гг. на сайте Bildarchiv Ostpreußen.
 Северная Башня Бисмарка на сайте URBAN3P project - современные фотография, описание.

Горино
Бисмарка
Башни, построенные в 1912 году
Здания и сооружения Калининградской области
Неманский район
Руины в России
Здания и сооружения Калининградской области, находящиеся под угрозой уничтожения